Fukumura ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Fukumura (* 1949), japanischer Jazzmusiker
 Mizuki Fukumura (* 1996), Mitglied der japanischen Girlgroup Morning Musume
 Takayuki Fukumura (* 1991), japanischer Fußballspieler